Parvasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Parvasaari (ö, lat 66,26, long 28,00), Lappland, Östra Lappland, 
 Parvasaari (ö, lat 66,65, long 27,45), Lappland, Östra Lappland, 
 Parvasaari (ö, lat 66,65, long 27,67), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar